Фре́дерик Джордж Сти́венс () (1828 — 9 марта 1907) — английский литературный критик, художник и искусствовед. Один из двух членов Братства прерафаэлитов, не занимавшихся живописью (рисовал только в начале карьеры, рано разочаровался в собственном таланте).

Карандашный портрет Фредерика (справа) датируется 1853 годом. Написан он Джоном Милле и сейчас принадлежит Национальной портретной галерее в Лондоне.

Биография 
Фредерик Джордж Стивенс родился в 1828 году в Лондоне у Септимуса Стивенса и Анны Стивенс (урожденная Куке). Из-за несчастного случая получил серьёзные физические травмы (какие — не уточняется), поэтому обучался дома, однако затем ему удалось посещать школу в Хэмпстеде. В 1844 году поступил в Королевскую Академию художеств, где познакомился с прерафаэлитами Джоном Милле и Холманом Хантом, в 1848 году вступил в Братство прерафаэлитов и часто позировал для картин своих новых друзей. Вскоре разочаровался в собственных художественных талантах, прекратил рисовать и решил заняться художественной критикой. Стивенс заявлял, что уничтожил все свои картины в 1850, но три из них до сих пор хранятся в галерее Тейт (Лондон): «Предложение руки и сердца» или «Маркиз и Гризельда» ( или The Marquis and Griselda, около 1850) по «Кентерберийским рассказам» Джефри Чосера, «Смерть короля Артура» (, около 1850—1855) и «Мать и дитя» (, около 1854). Сохранился также карандашный портрет его матери Анны (1850).

Его задачей было осуществлять связь между бунтарями-прерафаэлитами и общественностью, он объяснял публике задачи Братства. После того, как Фредерик отошёл от занятий живописью, он стал критиком и искусствоведом. Позже — худ.редактором журнала Атенеум, при этом внештатно работая и для других периодических изданий об истории искусств, включая Художественный Журнал и «Портфель». Писал он так же и для изданий на континенте и в Штатах. Его вклады в журнал Братства Росток были сделаны под псевдонимами Лора Сэвэдж и Джон Сьюардом. В это время он был в большой степени под влиянием Данте Габриэля Россетти, которому позволил писать обзоры под собственным именем.

Примечания

Ссылки 
 Картина The Proposal на официальном сайте галереи Тейт
 Картина Morte d’Arthur на сайте галереи Тейт
 Картина Mother and Child

Прерафаэлиты